Artsimovich steht für:

 Lew Andrejewitsch Arzimowitsch (1909–1973), sowjetischer Physiker
 Artsimovich (Mondkrater), einen Mondkrater